Чемпионат Белоруссии по русским шашкам среди мужчин 2014 прошёл  с 3 по 11 апреля по круговой системе. В турнире приняли участие 12 спортсменов. Игорь Михальченко и Андрей Валюк набрали равное количество очков. Чемпионом стал Игорь Михальченко.

Результаты

Ссылки 
 Чемпионат Беларуси по шашкам 64 среди мужчин

Примечания 

2014 год в шашках
Апрель 2014 года
Спорт в Белоруссии в 2014 году